Alessandro Finazzi Agrò – docente italiano (1941 – )
Alexandre Silveira Finazzi – calciatore brasiliano (1973 – )
Danilo Finazzi – pallavolista italiano (1976 – )
Filippo Finazzi – compositore e cantante castrato italiano (1705-1776)
Giovanni Maria Finazzi – storico italiano (1802-1877)
Giovanni Finazzi – calciatore italiano (1910 – ...)
Mario Finazzi – calciatore italiano